Tiago Splitter jugador bàsquet hispanobrasiler.
 Splitter Un filtre ADSL.
 Haali Media Splitter.El filtre 
 splitter (àudio), unitat d'interconnexió en preses de so